

Altro 
 Seeger-Orbis – azienda tedesca nota per il suo prodotto originale, l'anello d'arresto Seeger
 F. J. Seeger – nota come Tee-Seeger, articoli da regalo della Germania
 Seeger Lederwaren – azienda di articoli in pelle tedesca

Persone 
 Alan Seeger (1888-1916) – poeta statunitense
 Alfred Seeger (1927-2015) – fisico tedesco
 Bernhard Seeger (1927-1999) – scrittore tedesco
 Charles Seeger (1886-1979) – musicologo statunitense
 Christof Seeger (* 1973) – studioso dei media tedesco
 Christoph Dionysius von Seeger (1740-1808) – docente e militare tedesco
 Edeltrud Meistermann-Seeger (1906-1999) – psicoanalista e docente tedesca
 Ernst Seeger (1884-1937) – giurista tedesco
 Friedrich Seeger (1781-1813) – economista tedesco
 Hans-Jürgen Quadbeck-Seeger (* 1939) – chimico e imprenditore tedesco
 Harald Seeger (1922-2015) – calciatore e allenatore tedesco
 Horst Seeger  (Pseudonimo Horst Schell; 1926-1999) – musicologo, drammaturgo tedesco
 Johann Gottlob Christoph von Seeger (1767-1835) – politico tedesco
 Louis Seeger (1794-1865) – cavallerizzo tedesco
 Melanie Seeger (* 1977) – podista tedesca
 Matthias Seeger (* 1955) – giurista e poliziotto tedesco
 Mia Seeger (1903-1991) – designer tedesco
 Norbert Seeger (* 1953) – avvocato del Liechtenstein
 Otto Seeger (1900-1976) – politico tedesco (KPD, SED)
 Patrick Seeger (* 1986) – calciatore austriaco
 Paul Seeger (1902-1980) – politico tedesco (CDU), MdL
 Paulus Seeger (1691-1743) – religioso tedesco, abate di Gengenbach
 Peggy Seeger (* 1935) – cantante statunitense
 Per-René Seeger (* 1955) – politico tedesco (DBD, SPD)
 Pete Seeger (1919-2014) – cantante folk statunitense
 Peter Seeger (1919-2008) – compositore tedesco, pedagogo e direttore
 Ralf Seeger (* 1962) – lottatore tedesco e attore
 Robert Seeger (* 1941) – giornalista austriaca
 Ruth Crawford Seeger (1901-1953) – compositrice statunitense
 Sarah Seeger (* 1981) – scalatrice tedesca
 Severino Seeger (* 1986) – cantante pop tedesco
 Stefan Seeger (* 1962) – chimico tedesco
 Werner Seeger (* 1953) – medico tedesco

Altro
 Seeger – anello d'arresto che prende il nome dal suo inventore tedesco Seeger, prodotto ancor oggi dalla Seeger-Orbis